2012 Голяма награда на Унгария е 27-ото за Голямата награда на Унгария и единадесети кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 29 юли 2012 година на пистата Хунгароринг близо до град Будапеща, Унгария.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Унгария